Das $100,000 Shenzhen 2018 war ein Tennisturnier für Damen in Shenzhen. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2018 und fand vom 6. bis 11. November 2018 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse des Turniers

ITF Women’s Circuit 2018
Tennisturnier in Shenzhen